Села:
 Германівка — Київська область, Обухівський район
 Германівка — Харківська область, Сахновщинський район